Мурганы — упразднённая в 2021 году деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входила в состав Ферапонтовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ферапонтовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Кириллова — 30 км, до центра муниципального образования Ферапонтово — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Теряево, Яршево, Бяковское, Ереминское, Митинское, Емишево.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Упразднена 19 июля 2021 года постановлением Правительства Вологодской области.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Кирилловского района
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области